Jauern ist der Name folgender geographischer Objekte: 

 Jauern (Schmölln), Ortsteil von Schmölln, Landkreis Altenburger Land, Thüringen
 Jauern (Gemeinde Spital), Gemeindeteil von Spital am Semmering, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark